Seven Oaks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Seven Oaks (South Carolina)
Seven Oaks (Texas)

Zie ook
Sevenoaks (doorverwijspagina)